Název Žiželice má více sídel:

 Žiželice (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Žiželice (okres Kolín) – obec v okrese Kolín